Giulio Battiferri – attore italiano
Giulio Battiferri – direttore della fotografia italiano